Velika nagrada Singapura (službeno:2017 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 17. rujna 2017. godine na stazi Marina Bay u Singapuru. Bila je to četrnaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi
Australac Daniel Ricciardo u Red Bullu bio je najbrži na prva dva treninga u petak, dok je na trećem treningu u subotu, najbrže vrijeme ostvario Ricciardov momčadski kolega Nizozemac Max Verstappen.

Kvalifikacije
U subotu u kvalifikacijama, najbrži je bio Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju. Njegovo kvalifikacijsko vrijeme od 1:39.491, bilo je više od tri sekunde brže od prošlogodišnjeg pole positiona. Verstappen i Ricciardo bili su drugi i treći, dok je četvrto mjesto na gridu zauzeo drugi Ferrari Kimija Räikkönena. Mercedesovi vozači, Britanac Lewis Hamilton i Finac Valtteri Bottas, osvojili su peto i šesto mjesto u kvalifikacijama.

Utrka
Desetak minuta prije starta utrke počela je kiša u Singapuru. Prvih 6 vozača je startalo na intermediate gumama dok je ostatak grida bio ispremiješan s full wet i intermediate gumama. 

Räikkönen je, s lijeve strane staze i četvrtog mjesta na gridu, imao odličan start, te je krenuo prestizati Verstappena koji se nalazio na istoj strani staze na drugom mjestu. Verstappen je također imao relativno dobar start i Vettel ga je krenuo zatvarati. Nakon samo stotinjak metara, Verstappen se našao između dva Ferrarija, te je došlo do kontakta njegove prednje lijeve gume i Räikkönenove stražnje desne. Finac je izgubio kontrolu nad bolidom, te je prednjim dijelom udario u bočni dio Vettelovog bolida. Odmah nakon sudara s Verstappenom, Räikkönenu je pukao stražnji desni ovjes, a nakon udarca u Vettela, Finčev se bolid počeo nekontrolirano kretati startno-ciljnom ravninom, te u prvom zavoju udara u Verstappena koji nakon toga udara u Fenanda Alonsa. Alonso je prije toga odradio odličan start s osmog mjesta, iskoristio prazan prostor s vanjske strane prvog zavoja, te je bio na putu da zauzme treće mjesto nakon prvog zavoja. Ipak, sve to mu je bilo uzaludno jer ga je pokupio dvojac Verstappen / Räikkönen nakon čega je Alonsov bolid bio previše oštećen za nastavak utrke.

Vettel je nastavio utrku, ali ne zadugo. Oštećenje na njegovom radijatoru bilo preveliko. Odmah se izvrtio, udario u ogradu, te na kraju odustao. Nakon toga, na stazu je izašao safety car, a Hamilton je preuzeo vodstvo u utrci ispred Ricciarda, Nice Hülkenberga na trećem, Sergija Péreza na četvrtom i Bottasa na petom mjestu. Utrka je nastavljena u petom krugu, a safety car je izlazio na stazu još dva puta. Prvo u 11. krugu, kada je Daniil Kvyat, tek što je prošao Kevina Magnussena, nije uspio zakočiti na vrijeme za jedan zavoj i završio je u barijerama. I drugi put na početku 38. kruga kada se Marcus Ericsson izvrtio i zabio u zid. Nakon sat i pol vremena utrkivanja bilo je jasno kako neće biti moguće odraditi 61 krug, koliko je bilo predviđeno da utrka traje, pa je počelo odbrojavanje do puna dva sata vožnje, što je limit utrkivanja u svim utrkama. Trinaest minuta prije kraja utrke Hülkenberg je morao odustati zbog problema s bolidom. Nekoliko krugova kasnije i Magnussen je morao odustati zbog tehničkih problema. Prema kraju utrke Bottas se približavao Ricciardu, ali do kraja ga nije uspio dostići. 

Vozači su na kraju odvozili 58 krugova, a Hamilton je pobjedom povećao prednost na 28 bodova ispred Vettela, i 51 bod ispred Bottasa. Jolyon Palmer je osvojio prve bodove u sezoni, a zajedno sa Stoffelom Vandoorneom, ostvario i najbolji plasman u karijeri Formule 1.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Marcus Ericsson je dobio kaznu od 5 mjesta na gridu zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 60. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
 25. postolje za Danijela Ricciarda.
 19. postolje za Valtterija Bottasa.
 49. najbolja startna pozicija za Sebastiana Vettela.

Konstruktori
 73. pobjeda za Mercedes.
 212. najbolja startna pozicija za Ferrari.

Ukupan poredak nakon 14 od 20 utrka

 Velika nagrada Italije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Malezije 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Singapore Grand Prix StatsF1

Singapur-2017
Singapur